Дмитро́ Бори́сович Головко́ (  — ) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився у Воронезькій області РФ, виріс в Артемівську Донецької області, батько — інженер-металург, мама — кухар. Закінчив Артемівську ЗОШ № 12, 1995-го — Артемівський індустріальний технікум за спеціальністю «технічне обслуговування та ремонт обладнання вогнетривкої промисловості», 1999-го — Київський інститут сухопутних військ, опанував спеціальність «бойове застосування підрозділів спеціального призначення».

Службу проходив у 3-му полку спеціального призначення, пройшов шлях від командира групи до начальника служби повітряно-десантної техніки. Від серпня 1999-го — лейтенант, займав посаду командира групи спеціального призначення, з жовтня 2001 року — старший лейтенант, помічник начальника повітряно-десантної служби. Від лютого 2004-го — командир роти спеціального призначення. З липня того ж року — капітан, заступника командира батальйону із повітряно-десантної підготовки.

В 2004—2005 роках брав участь у миротворчій місії (Ірак) — заступник командира розвідувальної роти 7-ї окремої механізованої бригади, учасник бойових дій.

Продовжив службу у 3-му окремому полку спеціального призначення, заступник командира батальйону з повітряно-десантної підготовки. З вересня 2006 року по лютий 2009-го — майор, начальник служби повітряно-десантної техники. Звільнився у запас після закінчення строку контракту.

2009 року одружився вдруге, працював старшим зміни охорони (ТЦ «ТАРГЕТ»), по тому — директором АСК «Клінкер-Груп» у Харкові, займався будівництвом.

3 березня 2014 року мобілізований, 25 березня призначений начальником розвідки батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади; в травні-вересні був у зоні бойових дій, начальник розвідки батальйону Миколаївської аеромобільної бригади. 18 вересня звільнився з військової служби за сімейними обставинами — як батько п'ятьох дітей.

У травні 2015 року розпочав службу за контрактом — в Старобільську, старший оперуповноважений прикордонного оперативно-розшукового відділу «Станично-Луганське-2», Східне регіональне управління Державної прикордонної служби.

6 червня 2015-го загинув в ДТП за кермом «Кугуара» при виконанні службових обов'язків — місцем смерті вказуються Володарське та Станиця Луганська.

Без Дмитра лишилися батьки, брат, 14-річна донька та два 8-річних сини-близнюки від першого шлюбу, дружина Юлія та двоє дітей 2011 р.н. — син Михайло і донька Вероніка.

Посилання 
 Сім'я Головко 
 Головко Дмитро Борисович 
 Допомога сім'ї 

Уродженці Воронезької області
Випускники Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
Поховані в Бахмуті